Naselja u Hrvatskoj:
 Gornjaki (Hrašćina), naselje u općini Hrašćina
 Gornjaki (Preseka), naselje u općini Preseka